Желява:
 Желява — село в Болгарии;
 Желява — село в Хорватии;
 Желява — крупнейшая подземная авиабаза и аэродром в бывшей Югославии и одна из крупнейших в Европе.